Rishøj ist der Name zweier Ganggräber und eines Grabhügels in Dänemark

* Ganggrab Rishøj (Vordingborg Kommune)
 Ganggrab Rishøj (Lejre Kommune)
 Rishøj (Holstebro Kommune)